«Диг Аллен. Приключения космического исследователя» () — цикл научно-фантастических романов американского писателя Джозефа Лоуренса Грина. Состоит из 6 романов, написанных в конце 1950-х — начале 1960-х годов. Романы были ориентированы на юношей-подростков. Описывают приключения юных исследователей космоса на разных планетах Солнечной системы подобно телевизионной серии Джозефа Грина «Том Корбетт. Космический кадет». Основным персонажем цикла является Дигби «Диг» Аллен, а сюжеты романов сходятся на астероиде Эрос, который оказался гигантским инопланетным кораблём.

Романы цикла 
 «Забытая звезда» (The Forgotten Star, 1959)
 «Пленники в космосе» (Captives in Space, 1960)
 «Путешествие к Юпитеру» (Journey to Jupiter, 1961)
 «Ловцы Венеры» (Trappers of Venus, 1961)
 «Роботы Сатурна» (Robots of Saturn, 1962)
 «Потерянный город Урана» (Lost City of Uranus, 1962)

Ссылки 
 The Dig Allen Space Explorer Home Page

Фантастические книжные серии